Peters Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Peters Lake, Frontenac County, sjö i Ontario, 
 Peters Lake, Parry Sound District, sjö i Ontario,
 Peters Lake, Sudbury, sjö i Ontario,

Robotskapade Kanadaförgreningar